Болвил може да се односи на:

 Болвил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Болвил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена